The Town ist:
 The Town (Faulkner), Roman von William Faulkner (1957)
 The Town (Richter), Roman von Conrad Richter (1950)
 The Town (Zeitung), Londoner Zeitung (1837–1840)

Film und Fernsehen:
 The Town (1944), US-amerikanischer Kurzfilm von Josef von Sternberg (1944)
 The Town – Stadt ohne Gnade, US-amerikanischer Spielfilm von Ben Affleck (2010)
 The Town (2012), britischer Fernsehdreiteiler von Mike Bartlett (2012)

Siehe auch:
 Town, Begriffsklärung